Э́мили Джейн Бра́унинг (, 7 декабря 1988, Мельбурн, Австралия) — австралийская актриса, певица и фотомодель. Актёрскую карьеру начала в 1998 году, сыграв небольшую роль в телефильме «». Большую известность ей принесла роль Вайолет Бодлер в экранизации романа Дэниела Хэндлера, «Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004) и участие в третьем сезоне телесериала «Грозовые камни» (1999—2001).

Другие наиболее известные фильмы и телесериалы с участием Эмили Браунинг: «Корабль-призрак» (2002), «Незваные» (2009), «Спящая красавица» (2011), «Запрещённый приём» (2011), «Гостья» (2013), «Зажги меня» (2013), «Магия, магия» (2013), «Лето в феврале» (2013), «Боже, помоги девушке» (2014), «Помпеи» (2014), «Легенда» (2015) и «Американские боги» (2017).

В 2011 году Эмили Браунинг выпустила свой первый альбом «Sucker Punch», а после выпустила альбомы «Plush» (2013) и «God Help the Girl» (2014).

Ранние годы и образование 
Эмили Браунинг родилась в городе Мельбурн (Австралия), в семье Эндрю и Шелли Браунингов. У неё есть два младших брата: Мэттью и Николас. Окончила Элтэмскую школу в 2006 году. С детства Эмили обожала заниматься творчеством, она любила читать разную литературу, занималась дизайном и много фотографировала. Но больше всего она мечтала играть в театре и кино.

Поэтому с детства участвовала в школьных спектаклях и постановках в небольших ролях. Вскоре на её творческие способности стали обращать большое внимание и постоянно советовали продолжать актёрскую карьеру. В 1998 году Эмили предложили небольшую роль в телефильме «Эхо грома», после исполнения этой роли она всерьёз занялась актёрской карьерой.

Карьера

1998—2004: Первые роли 
Карьера в кино для Эмили началась в десять лет с небольшой роли в телефильме «Эхо грома» (1998), снятого для телеканала Hallmark. Вскоре она стала появляться в небольших ролях в австралийских фильмах и телевизионных постановках, после она получила роль Алисии в телесериале «Что-то в воздухе» (2000—2001) и роль Хэйли Фултон в телесериале «Блухилеры» (2000—2002). В 2001 году Браунинг появилась в роли дочери главного персонажа Стива Майерса (его сыграл Билли Конноли) в фильме «Человек, который судился с Богом».

Но широкому международному зрителю юная актриса стала известна только после небольшой, но очень запоминающейся роли Кэти Харвуд в триллере «Корабль-призрак» (2002), за которую она получила премию «Австралийского института кинематографа и телевидения», как «Лучшая молодая актриса» в том же году. В 2003 году она снялась в боевике «Банда Келли», где её партнёрами по фильму стали Хит Леджер и Орландо Блум.

Затем в следующем году актриса сыграла Вайолет Бодлер в экранизации серии книг Дэниэла Хендлера «Лемони Сникет: 33 несчастья» вместе с Джимом Керри, Лиамом Эйкеном, Мерил Стрип, Билли Конноли и др.

В основе сюжета серия несчастных событий произошедших с сиротами Бодлер Вайолет, Клаусом и Солнышком. Несмотря на то, что фильм был высоко оценён критиками и даже получил премию «Оскар», а Эмили получила две премии «Австралийского института кинематографа и телевидения», как «Лучшая молодая актриса» и «Лучшая актриса международного класса» в 2005 году, она не оправдала ожиданий и не вернулась в Голливуд для продолжения актёрской карьеры.

2008—2011: Продолжение карьеры 
С 2005 по 2008 год актриса нигде не снималась. В 2009 году Эмили отметила возвращение в кино главной ролью в фильме ужасов «Незваные», который являлся ремейком корейского фильма ужасов «История двух сестёр» (2003), её партнёрами по фильму стали Элизабет Бэнкс и Ариэль Кеббел, фильм получил довольно невысокие оценки критиков и средний уровень сборов.

В 2006 году актриса появилась в музыкальном клипе группы «Evermore» на композицию «Light Surrounding You». В том же году снялась в музыкальном клипе «Light Surrounding You», за кадром группа заявила: «Из нас получаются не очень хорошие актёры, поэтому мы и решили взять Эмили». 1 февраля 2007 года она присутствовала на фестивале моды L’Oreal в качестве фотомодели.

Затем она отклонила запрос на прослушивание на роль Белы Свон в фильме «Сумерки» сославшись на усталость, несмотря на одобрение от автора Стефани Майер.

В 2009 году режиссёр Зак Снайдер, создатель фильмов «Хранители» и «300 спартанцев», предложил 21-летней актрисе роль Куколки в своём новом боевике «Запрещённый приём». В этом фильме она выступила в качестве замены Аманды Сейфрид, которая выбыла из-за конфликтов планирования. Съёмки фильма проходили в Ванкувере с сентября 2009 по январь 2010 года, а фильм был выпущен 25 марта 2011 года. В интервью на San Diego Comic-Con International она подтвердила, что будет петь в фильме песню которую сама выбрала (killing me sofly).

Поскольку Браунинг в то время постоянно работала в кино, в феврале 2010 года было объявлено что она будет играть главную роль в австралийском независимом фильме «Спящая красавица» режиссёра Джулии Ли. Эмили заменила в этом фильме свою подругу и коллегу актрису Мию Васиковску, которая на тот момент была на съёмках экранизации романа «Джейн Эйр». Фильм демонстрировался на Каннском кинофестивале в 2011 году и на кинофестивале в Сиднее. В рецензии Питера Брэдшоу из Guardian было сказано: «Технически элегантная, с горячностью и контролем… Эмили Браунинг даёт яростные и мощные исполнения, в её работе есть сила и оригинальность». На Каннском кинофестивале Браунинг сказала: Даже не читая сценарий фильм заставил меня чувствовать себя некомфортно, но это было нечто такое что притягивало меня к нему.

2012 — настоящее время 
После завершения съёмок в фильме «Спящая красавица», актриса полетела в Чили на съёмки фильма «Магия, магия» (2013) режиссёра Себастьяна Сильвы, рассказывающем о девушке, сошедшей с ума. Фильм был показан в 2013 году на кинофестивале «Сандэнс», а сайт Film.com, охарактеризовал фильм как один из лучших фильмов 2013 года.

В 2012 году она заменила английскую актрису Офелию Ловибонд, в фильме «Лето в феврале». Фильм основан на книге с таким же названием Джонатана Смита, он был снят в Корнуолле вместе с Домиником Купером и Дэном Стивенсом.

В июле 2012 года Браунинг пригласили сняться в музыкальном фильме «Боже, помоги девушке», её партнёрами по фильму стали Олли Александер, Ханна Мюррей, Пьер Буландже, Сара Свайр и др. Актриса играла девушку по имени Ева и исполняла все песни вживую. Съёмки фильма начались 8 июля 2012 и завершились 12 августа 2012 года.

Эмили Браунинг не только актриса, но и певица. Специально для фильма «Запрещённый приём», она записала кавер-версии песен: Eurythmics — «Sweet Dreams», Pixies — «Where Is My Mind?» и «Asleep» группы The Smiths.

Вскоре Эмили была заявлена на роль восходящей рок-звезды Хейли, в фильме Кэтрин Хардвик «Зажги меня» (2013). В этом фильме она выступила в качестве замены актрисы Эван Рэйчел Вуд, которая выбыла из-за конфликтов планирования. Её главным партнёром по фильму стал актёр Завьер Сэмюел, с которым она познакомилась на съёмках фильма «Магия, магия» (2013).

Вскоре актриса снялась в историко-приключенческом фильме катастрофе «Помпеи», режиссёра Пола Андерсона. Её партнерами по фильму стали Кит Харрингтон, Кэрри Энн Мосс , Джаред Харрис, Кифер Сазерленд, Адевале Акиннуойе Агбадже, Джессика Лукас и др. Премьера фильма состоялась 19 февраля 2014 года в США.

В фильме рассказывается о древнеримском городе Помпеи, который был уничтожен во время извержения вулкана. Съёмки фильма проходили на киностудии «Cinespace Film Studios», в Торонто и Помпеях. В основе фильме история любви раба кельта Майло и дочери богатого горожанина Кассии. Фильм получил высокие оценки критиков и хороший уровень сборов.

В 2014 году снялась в клипе группы Years & Years — «Take Shelter». Вскоре Эмили сыграла одну из главных ролей в криминальном триллере «Легенда» (2015), британско-французcкого производства, поставленным американским режиссёром Брайаном Хелгелендом. Фильм был снят по мотивам книги Джона Пирсона «Искусство жестокости: взлёт и падение близнецов Крэй». В основе сюжета история близнецов Крэй — Рональда и Реджинальда (их сыграл Том Харди) — гангстеров, терроризировавших Лондон в 60-х годах, об их жестокости и неуравновешенности ходили легенды. Премьера фильма состоялась в Великобритании 9 сентября 2015 года.

17 марта 2016 года Эмили Браунинг была утверждена на роль Лоры Мун в телесериале канала Starz, «Американские боги», основанном на одноимённом романе английского писателя Нила Геймана. Он сказал: «Я был очарован Эмили Браунинг после фильма „33 несчастья“, и у неё есть задача. Её персонаж очень хитрый и на экране он ещё более опасен чем на странице».

Личная жизнь 
Браунинг сделала перерыв в актёрской карьере для того, чтобы завершить свое образование в средней школе «Элтем», где она завершила обучение и получила Викторианский сертификат о сдаче экзаменов в ноябре 2006 года.

C 2008 по 2010 год актриса встречалась с Максом Тернером.

С 2012 по 2015 год она встречалось со своим коллегой Ксавьером Сэмюэлом.

С 2011 года у Эмили Браунинг были отношения с английским актёром и моделью Максом Айронсом, они встречались около года, но летом 2012 года пара рассталась, причиной являлся загруженный рабочий график обоих.

В 2016 году девушка стала встречаться с режиссером Эдди О’Киффи, в 2021 году пара объявила о помолвке и в 2022 году тайно поженилась.

Фильмография

Видеоигры

Дискография

Награды и номинации 
Список приведён в соответствии с данными сайта IMDb.com.

Примечания

Ссылки 

 

Дети-актёры Австралии
Актрисы озвучивания Австралии
Киноактрисы Австралии